Ерухимович — еврейская патронимическая фамилия и отчество.

 Ерухимович, Захар Маркович (Аграненко, 1912—1960) — советский драматург, сценарист и режиссёр.
 Ерухимович, Игорь Яковлевич (1947—2022) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Ерухимович, Исаак Израилевич (Ермашёв, 1903—1964) — советский публицист, журналист и редактор.